

Toponymie

Canada
 Les Rivières, arrondissement de la ville de Québec

France
 Les Rivières, ancienne commune française de la Marne, auj. intégrée à Les Rivières-Henruel